Bonitacja (gleboznawstwo)
 Bonitacja (hydrobiologia)
 Bonitacja (leśnictwo)
 Bonitacja (zootechnika)